Big Beaver Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Big Beaver Lake (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Big Beaver Lake (Alaska) (Matanuska-Susitna)
 Big Beaver Lake (Illinois), im Perry County